Риу-Клару () — топоним в Бразилии:

 Риу-Клару — муниципалитет, штат Рио-де-Жанейро.
 Риу-Клару — муниципалитет, штат Сан-Паулу.
 Риу-Клару — микрорегион, штат Сан-Паулу.